Bárbara Singer (Mexikó 1991. augusztus 14. –) mexikói színésznő.

Élete 
Bárbara Singer 1991. augusztus 14-én művészcsaládba született. Édesanyja Ana Celia Urquidi, producer. Édesapja Enrique Singer, apai nagyapja Enrique Lizalde. Mindketten színészek. Egy testvére van, Sara. 2011-ben a Bienvenida realidadban debütált, mint Ximena. 2012-ben szerepet kapott az Infames, valamint Az örökség című telenovellában.

Filmográfia

Források 
 
 oem.com.mx 
 adioformula.com.mx

Mexikói színészek
Mexikói nők
1991-ben született személyek
Élő személyek